Валентин Асмус: Асмус, Валентин Валентинович (род. 1950) — протоиерей, богослов, историк церкви.
 Асмус, Валентин Фердинандович (1894—1975) — советский философ, логик, теоретик эстетики, литературовед.